Robert Lindsay peut désigner :
 Robert Lindsay (1890-1958), coureur britannique, champion olympique aux Jeux olympiques de 1920 ;
 Robert Lindsay (1925-2019), dit Ted Lindsay, joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Lindsay (1927-), pair héréditaire écossais et politicien conservateur britannique ;
 Robert Lindsay (1949-), acteur britannique.